Kochanki (Starogard Gdański)
 Kochanki (amerykański serial telewizyjny)
 Kochanki (brytyjski serial telewizyjny)

Zobacz też 
 
 Kochanki władców Francji
 Kochanka
 Kochanek
 Kochankowie